Plein sud – film documentario del 1961 diretto da Gaston De Gerlache
Plein sud – film del 1981 diretto da Luc Béraud
Plein sud - Andando a sud – film del 2009 diretto da Sébastien Lifshitz